Dit is een lijst van planetoïden 53001-53100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (53001) - || 1998 UL42|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (53002) - || 1998 UV42|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (53003) - || 1998 UO48|| 17 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (53004) - || 1998 VF2|| 9 november 1998 || ODAS
|-
| (53005) - || 1998 VW2|| 10 november 1998 || ODAS
|-
| (53006) - || 1998 VD4|| 11 november 1998 || ODAS
|-
| (53007) - || 1998 VZ4|| 11 november 1998 || LINEAR
|-
| (53008) - || 1998 VY5|| 13 november 1998 || R. Linderholm
|-
| (53009) - || 1998 VR6|| 12 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (53010) - || 1998 VW8|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (53011) - || 1998 VH9|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (53012) - || 1998 VU9|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (53013) - || 1998 VF14|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (53014) - || 1998 VZ14|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (53015) - || 1998 VN18|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (53016) - || 1998 VB22|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (53017) - || 1998 VF26|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (53018) - || 1998 VO26|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (53019) - || 1998 VW32|| 11 november 1998 || N. Sato
|-
| (53020) - || 1998 VH33|| 14 november 1998 || Spacewatch
|-
| (53021) - || 1998 VX36|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (53022) - || 1998 VU44|| 12 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (53023) - || 1998 VD50|| 11 november 1998 || LINEAR
|-
| (53024) - || 1998 VZ50|| 13 november 1998 || LINEAR
|-
| (53025) - || 1998 WD || 16 november 1998 || CSS
|-
| (53026) - || 1998 WV3|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (53027) - || 1998 WM5|| 20 november 1998 || T. Kagawa
|-
| (53028) - || 1998 WX5|| 20 november 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (53029) - || 1998 WY6|| 22 november 1998 || K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| (53030) - || 1998 WC7|| 18 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (53031) - || 1998 WE7|| 23 november 1998 || T. Urata
|-
| (53032) - || 1998 WE8|| 25 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (53033) - || 1998 WN9|| 26 november 1998 || K. Korlević
|-
| (53034) - || 1998 WO10|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (53035) - || 1998 WX10|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (53036) - || 1998 WQ13|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (53037) - || 1998 WZ13|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (53038) - || 1998 WT14|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (53039) - || 1998 WL15|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (53040) - || 1998 WN18|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (53041) - || 1998 WL20|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (53042) - || 1998 WX20|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (53043) - || 1998 WY21|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (53044) - || 1998 WA22|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (53045) - || 1998 WS22|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (53046) - || 1998 WU22|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (53047) - || 1998 WK23|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (53048) - || 1998 WR28|| 21 november 1998 || Spacewatch
|-
| (53049) - || 1998 WM32|| 17 november 1998 || LINEAR
|-
| (53050) - || 1998 WM41|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (53051) - || 1998 XT4|| 12 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (53052) - || 1998 XN8|| 11 december 1998 || Spacewatch
|-
| (53053) - || 1998 XH9|| 12 december 1998 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| (53054) - || 1998 XV11|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (53055) - || 1998 XT14|| 15 december 1998 || ODAS
|-
| (53056) - || 1998 XY14|| 15 december 1998 || ODAS
|-
| (53057) - || 1998 XZ16|| 10 december 1998 || L. Šarounová
|-
| (53058) - || 1998 XE18|| 8 december 1998 || Spacewatch
|-
| (53059) - || 1998 XH20|| 10 december 1998 || Spacewatch
|-
| (53060) - || 1998 XM21|| 10 december 1998 || Spacewatch
|-
| (53061) - || 1998 XN24|| 11 december 1998 || Spacewatch
|-
| (53062) - || 1998 XH28|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (53063) - || 1998 XM29|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (53064) - || 1998 XY34|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (53065) - || 1998 XQ42|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (53066) - || 1998 XX44|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (53067) - || 1998 XY45|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (53068) - || 1998 XS47|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (53069) - || 1998 XC49|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (53070) - || 1998 XB52|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (53071) - || 1998 XO54|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (53072) - || 1998 XB61|| 13 december 1998 || Spacewatch
|-
| (53073) - || 1998 XL63|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (53074) - || 1998 XN64|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (53075) - || 1998 XQ66|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (53076) - || 1998 XV70|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (53077) - || 1998 XY72|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (53078) - || 1998 XX80|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (53079) - || 1998 XD81|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (53080) - || 1998 XC83|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (53081) - || 1998 XS86|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (53082) - || 1998 XV86|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (53083) - || 1998 XZ86|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (53084) - || 1998 XH89|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (53085) - || 1998 XV93|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (53086) - || 1998 XK95|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (53087) - || 1998 YQ || 16 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (53088) - || 1998 YF5|| 18 december 1998 || ODAS
|-
| (53089) - || 1998 YM5|| 21 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (53090) - || 1998 YS7|| 24 december 1998 || CSS
|-
| (53091) - || 1998 YD8|| 19 december 1998 || N. Kawasato
|-
| (53092) - || 1998 YA12|| 27 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (53093) La Orotava || 1998 YO12|| 28 december 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (53094) - || 1998 YW12|| 16 december 1998 || Spacewatch
|-
| (53095) - || 1998 YU16|| 22 december 1998 || Spacewatch
|-
| (53096) - || 1998 YK17|| 22 december 1998 || Spacewatch
|-
| (53097) - || 1998 YS17|| 23 december 1998 || Spacewatch
|-
| (53098) - || 1998 YM22|| 29 december 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (53099) - || 1998 YW29|| 27 december 1998 || LONEOS
|-
| (53100) - || 1998 YH30|| 24 december 1998 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten